Blye steht für:

geografische Objekte
 Blye, französische Gemeinde im Département Jura 
 Blye Canyon, Tal im Mohave County im US-Bundesstaat Arizona 

US-amerikanische Namensträger
 Birdie Blye (1871–1935), Pianistin 
 Margaret Blye (1942–2016), Schauspielerin
 Ronni Blye (* 1943), Fußballspieler 
 Sylvester Blye (* 1938), Straßen- und Basketballprofi